Malva – genere di piante appartenente alla famiglia delle Malvaceae
Malva – gradazione del colore viola
Malva – comune spagnolo
Malva – antica città della Dacia, la cui esatta localizzazione è sconosciuta
Malva – film del 1956 di Vladimir Braun
Malva – personaggio della serie Pokémon
Malva – città immaginaria in cui è ambientato il romanzo di Licia Troisi I dannati di Malva
1072 Malva – asteroide della fascia principale